Зевою () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Могошань.
 Зевою () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Симбета.